Сития может означать:
 Сития — город в Греции на острове Крит.
 Сития (дим) — община (дим) в Греции.